Der Wahlkreis 37 Hameln/Rinteln ist ein Landtagswahlkreis in Niedersachsen. Er umfasst vom Landkreis Hameln-Pyrmont die Städte Hameln, Hessisch Oldendorf und vom Landkreis Schaumburg die Stadt Rinteln.

Der Wahlkreis wurde zur Landtagswahl 2008 in dieser Form neu gebildet. Er ging aus dem Wahlkreis Hameln hervor, der von 1982 bis 1998 nur die Stadt Hameln umfasste und zur Landtagswahl 2003 um Hessisch Oldendorf erweitert wurde.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Hameln/Rinteln sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Constantin Grosch (SPD). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 37.

Landtagswahl 2017 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2017 traten im Wahlkreis Hameln/Rinteln sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Dirk Adomat (SPD), der am 23. April 2020 sein Landtagsmandat niederlegte. Über die Landesliste zog zusätzlich Anja Piel (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein. Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 38.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Brüggemann, Martin" |Martin Brüggemann
| 34,5
| 31,2
|-
| SPD
| data-sort-value="Adomat, Dirk" |Dirk Adomat
| 40,6
| 39,9
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Piel, Anja" |Anja Piel
| 8,2
| 8,1
|-
| FDP
| data-sort-value="Alvensleben, Roman von" |Roman von Alvensleben
| 4,8
| 6,5
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Mönkemeyer, Felix" |Felix Mönkemeyer
| 4,1
| 4,5
|-
| AfD
| data-sort-value="Schöne, Lutz" |Lutz Schöne
| 7,4
| 7,7
|-
| BGE || || ||0,1
|-
| DM || || ||0,1
|-
| Freie Wähler || || ||0,2
|-
| LKR || || ||0,0
|-
| ÖDP || || ||0,1
|-
| Die PARTEI || || ||0,4
|-
| Tierschutzpartei || || ||0,8
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Hartmann, Danny" |Danny Hartmann
| 0,4
| 0,3
|-
| V-Partei³ || || ||0,1
|}
Die Wahlbeteiligung lag mit 58,5 % unter dem Landesdurchschnitt dieser Wahl.

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Hameln/Rinteln sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Otto Deppmeyer (CDU). Über die Landesliste zog zusätzlich Anja Piel (Bündnis 90/Die Grünen) in den niedersächsischen Landtag ein.

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Deppmeyer, Otto" |Otto Deppmeyer
| 40,2
| 34,4
|-
| SPD
| data-sort-value="Bartling, Heiner" |Heiner Bartling
| 39,6
| 34,6
|-
| FDP
| data-sort-value="Bönsch, Kathrein" |Kathrein Bönsch
| 3,1
| 9,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Piel, Anja" |Anja Piel
| 11,4
| 13,3
|-
| DIE LINKE
| data-sort-value="Mex, Bernd" |Bernd Mex
| 3,5
| 3,6
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,1
|-
| Die Freiheit || || ||0,4
|-
| Freie Wähler
|
|
|0,7
|-
| NPD || || ||0,7
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Piratenpartei
| data-sort-value="Grosch, Constantin" |Constantin Grosch
| 2,2
| 2,4
|}
Die Wahlbeteiligung betrug 52,7 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Hameln/Rinteln sechs Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Otto Deppmeyer (CDU).

! class="hintergrundfarbe5"| Partei
! class="hintergrundfarbe5"| Direktkandidat
! class="hintergrundfarbe5"| Erststimmen
! class="hintergrundfarbe5"| Zweitstimmen
|-
| CDU
| data-sort-value="Deppmeyer, Otto" | Otto Deppmeyer
| 40,5
| 40,0
|-
| SPD
| data-sort-value="Brockmann, Volker" | Volker Brockmann
| 37,4
| 32,3
|-
| FDP
| data-sort-value="Bönsch" | Kathrein Bönsch
| 5,8
| 8,0
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| data-sort-value="Piel, Anja" | Anja Piel
| 6,9
| 7,6
|-
| Die Linke
| data-sort-value="Krellmann, Jutta" | Jutta Krellmann
| 7,3
| 7,8
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| data-sort-value="Pernath" | Rudolf Pernath
| 2,1
| 0,9
|-
| NPD
|
|
| 1,8
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,2
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,2
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,5
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| PBC
|
|
| 0,2
|}
Die Wahlbeteiligung lag bei 51,9 %.

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Hameln-Pyrmont)
Politik (Landkreis Schaumburg)